Avellana se puede referir a:
La avellana europea, fruto de Corylus avellana.
La avellana chilena, fruto de Gevuina avellana.